Himmelfahrtskommando bezeichnet:

 Himmelfahrtskommando (im Militärjargon): besonders riskante Operation
 Himmelfahrtskommando (1955), britischer Spielfilm von José Ferrer
 Himmelfahrtskommando El Alamein, italienischer Spielfilm von Armando Crispino aus dem Jahr 1968
 Himmelfahrtskommando (2012), Komödie von Dennis Ledergeber